Marco Attilio Regolo  – politico e militare romano
 Attilio Regolo – incrociatore leggero della Regia Marina
 Attilio Regolo – melodramma di Pietro Metastasio